Rolands Knappen steht für:

 Rolands Knappen (Märchen), Märchen von Johann Karl August Musäus (1782)
 Rolands Knappen (Oper), Oper von Albert Lortzing (1849)